Het Ethiopisch schrift of het Ge'ezschrift is een abugida-schrift en oorspronkelijk ontwikkeld om het Ge'ez te schrijven, een antieke Semitische taal. In talen die het schrift gebruiken wordt het "Fidäl" (ፊደል) genoemd, dat "schrift" of "alfabet" betekent.

De belangrijkste talen die het schrift gebruiken zijn het Amhaars in Ethiopië en het Tigrinya in Eritrea en de Ethiopische regio Tigray. De talen, en dan vooral het Amhaars, gebruiken gewijzigde vormen van het oorspronkelijke schrift.

Het schrift wordt ook door andere talen in Ethiopië en Eritrea gebruikt, zoals het Tigre, Harari, Bilin en het Me'en. Enkele andere talen in de Hoorn van Afrika werden vroeger ook in het Ethiopisch schrift geschreven, maar zijn op een ander schriftsysteem overgestapt. Het Afaan Oromo bijvoorbeeld is overgegaan op het Latijns schrift.

De volgende tekens worden in het Ge'ez gebruikt. De codes staan voor de Unicode-waarden van de tekens.

Abugida